Bohémélet, Giacomo Puccini operája (1896)
 Bohémélet, Luigi Comencini filmje (1988)
 Bohémélet Aki Kaurismäki filmje (1992)